Bora (vent), nom que rep el vent del Nord-est a la regió del mar Adriàtic.
 Bora (personatge), personatge de Bola de Drac.
 Bora (mutant), mutant que apareix als còmics de Marvel.
 Borà, compost químic constituït de bor i hidrogen.
 Poble bora, ètnia peruana de l'Amazones